Joe Morello – muzyk jazzowy
 Tom Morello – amerykański gitarzysta